Adelheid van Oostenrijk (1822–1855)
Adelheid van Oostenrijk (1914-1971)